«Hospital (de) San Rafael» puede referirse a:

Edificios 
 Hospital San Rafael, en Andes, Colombia.
 Hospital San Rafael en Barrancabermeja, Colombia.
 Hospital San Rafael de Itagüí, Colombia.
 Hospital San Rafael en Facatativá, Colombia.
 Hospital San Rafael en Alajuela, Costa Rica.
 Hospital de San Rafael en Barcelona, España.
 Hospital San Rafael en Madrid, España.
 Hospital de San Rafael en Santander, España.
 Hospital de Saint Raphael en New Haven, Estados Unidos.